ztx – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Zaachila